Corps Austria ist der Name folgender Studentenverbindungen:

 Corps Austria Brünn
 Corps Austria Frankfurt am Main, gegründet in Prag